DGE peut faire référence :
 directeur général des élections du Québec, l'institution responsable de l'administration électorale et référendaire au Québec ;
 direction générale des entreprises, une direction française rattachée au ministère chargé de l’Économie qui a pris la suite de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
 dotation globale d'équipement, une subvention d’État visant à soutenir les efforts d’équipements des collectivités locales éligibles en France ;
 direction des grandes entreprises, une direction de la direction générale des Finances publiques chargée de calculer et d'encaisser les impôts des plus grandes entreprises en France ;
 Diccionario Griego-Español, un dictionnaire grec ancien-espagnol savant, en cours de publication depuis 1980.